

Toponymie

Desamparados (canton), canton du Costa Rica
Desamparados (Desamparados), district du Costa Rica, chef-lieu du canton du même nom
Desamparados (Alajuela), district du canton d'Alajuela au Costa Rica
Desamparados, ou officiellement en basque Babesgabeak, quartier de la ville de Vitoria-Gasteiz en Pays basque espagnol

Autre
Club Sportivo Desamparados, club argentin de football